Il Colli Bolognesi Pignoletto superiore è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Bologna e Modena.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino chiaro con riflessi verdognoli.
odore: delicato, caratteristico.
sapore: asciutto, secco, tranquillo, fine.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Collegamenti esterni

Vini DOC della città metropolitana di Bologna
Vini DOC della provincia di Modena
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Pignoletto